USS Hornet je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hornet (1775) 
 USS Hornet (1790) 
 USS Hornet (1805) 
 USS Hornet (1813) 
 USS Hornet (1865) 
 USS Hornet (1890) 
 USS Hornet (CV-8) 
 USS Hornet (CV-12)

Hornet